„За мишките и хората“ е български игрален филм от 1984 година на режисьора Георги Стоев.

Актьорски състав 
Не е налична информация за актьорския състав.

Външни препратки 
 

Български филми
Български филми от 1984 година
Филми на Георги Стоев